И́горь Вихро́в (, род. 6 июня 1978) — латвийский гимнаст, первый в истории независимой Латвии олимпийский чемпион.

Игорь Вихров родился в 1978 году в Риге (СССР). Гимнастикой стал заниматься с 7 лет. В 2000 году по итогам предварительных соревнований, в которых выступил лучше, чем его ровесник Евгений Сапроненко, был отобран в олимпийскую сборную Латвии, и неожиданно для всех (в том числе и для официальных членов латвийской делегации) завоевал золотую медаль в вольных упражнениях и стал первым олимпийским чемпионом в истории независимой Латвии. В 29 лет из-за травм был вынужден оставить большой спорт, открыл вместе с Евгением Сапроненко гимнастический клуб для детей.

Ссылки 
 «С Олимпиады я вернулся седым…»
 

Гимнасты Латвии
Олимпийские чемпионы от Латвии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года